Red Deer peut désigner:
 Red Deer, une circonscription canadienne de l'Alberta
 Red Deer, la ville de cette circonscription
 Red Deer, la rivière qui passe dans cette région, également connue sous le nom de « La Biche »
 Le Lac Red Deer (Alberta).

Homonymie de toponyme